Падшах-ходжа ибн Сулайман-ходжа  (1480—1547) узбекский поэт и государственный деятель эпохи Шейбанидов в Бухарском ханстве.

Биография 
Падшах-ходжа ибн Сулайман-ходжа ибн Йахйа-ходжа ибн Харун-ходжа служил при шейбанидах в Самарканде и Бухаре. Он был близок ко двору сына Шейбани-хана Мухаммед Темур-султана и Кучкунджи-хана, а позже Убайдулла-хана. В дальнейшем занимал должность шейх аль-ислама при дворе хокима Балха Кистан Кара-султана.

Он был узбекским поэтом эпохи Шейбанидов в Бухаре. Он ввел в Мавераннахре жанр «искусственной» касыды.

Он составил два дивана — на персидском и на тюрки. Образцы стихов Падшах-ходжи представляли собой две газели (одну на персидском, другую — на тюрки, в макта‘ которых последний использовал тахаллус ≪Хваджа≫). Газель на тюрки вместе с рубаи на том же языке были отправлены Бабуру, который прислал похвальное письмо.

Падшах ходжа также написал татаббу‘ (прямое подражание) на поэму ≪Махзан ал-асрар≫ (≪Сокровищница тайн≫) под названием ≪Максад-и атвар≫ (≪Цель [описания] образа жизни≫), а также одноименный ответ на ≪Лайли ва Маджнун≫ Низами Ганджеви (между 1138 и 1148 — ок. 1209 г.). Обе эти поэмы были написаны на языке тюрки. Известным узбекским поэтом был сын Падшах-ходжи Нисари.

Смерть 
Умер Падшах ходжа в 1547 году и был похоронен в мавзолее Бахауддина Накшбанда, рядом с могилой великого религиозного деятеля.

Примечания

Литература 
 Тагирджанов А. Т. Поэма узбекского поэта XVI в. Падши-Ходжи ≪Максад ал-атвар≫ — ≪Цель [описания] образа жизни≫ (Ученые записки ЛГУ. № 396. Серия востоковедных наук. Вып. 21. Востоковедение. 5. Л., 1977. С. 192—201
 Б. В. Норик. Жизнь и творчество среднеазиатских историков литературы XVI—XVII вв. Хасана Нисари и Мутриби Самарканди // ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОКА 1(2) весна — лето 2005. с. 183—216
 Мирза-Ахмедова, Маргуба. Подшоходжа и его произведения «Мифтохул-адл» и «Гульзор» [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Ин-т языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР. Ташкент: Фан, 1966.

Узбекские поэты
Поэты эпохи Шейбанидов
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств